GeForce 600 Series — семейство графических процессоров NVIDIA, разработанных на основе архитектуры Kepler, названной в честь Иоганна Кеплера — немецкого математика, астронома и открывателя законов движения планет солнечной системы.

NVIDIA впервые объявила о новой архитектуре в сентябре 2010 года.

Первая графическая карта Kepler GeForce GTX 680 была представлена официально 22 марта 2012 года.

GeForce GTX 680 
Видеокарта GTX 680 базируется на графическом процессоре GK104. Впервые при изготовлении чипов используется 28-нм техпроцесс. Применена технология GPU Boost, динамически управляющая частотой графического процессора. Реализована поддержка улучшения изображения NVIDIA TXAA. К видеоадаптеру возможно подключение до 4 дисплеев одновременно. GPU имеет более игровую направленность, нежели вычислительную. Выходящий позднее GK110 окажется значительно лучшим в ускорении вычислений по сравнению с GK104.

Мобильные видеокарты выпускаются на основе графических процессоров GK107 и процессоров предыдущего поколения Fermi.

GeForce GTX 670 и GeForce GTX 660 Ti 

Данный видеоадаптер представлен 10 мая 2012 года. Имеет графический процессор GK104, как и у видеоадаптера GTX 680, но с меньшим количеством функциональных модулей. Количество потоковых процессоров уменьшено с 1536 до 1344 штук. Эталонный дизайн графического адаптера имеет значительно укороченную печатную плату по сравнению с GTX 680, что достигается благодаря использованию 28-нм техпроцесса. Вентилятор системы охлаждения смещен за пределы платы.

Видеоадаптер GeForce GTX 660 Ti имеет мало существенных отличий от более старшей модели GeForce GTX 670. Так, основным отличием младшей модели является уменьшенная ширина шины памяти — 192 разряда против 256 у GTX 670. Другие отличия мало влияют на различие в производительности этих моделей. При этом различия в рекомендуемой стоимости GTX 670 и GTX 660 Ti весьма существенны.

GeForce GTX 650 и GeForce GT 640 
Основу видеокарт GTX 650 составляет процессор GK107 c 384 ядрами CUDA. На таком же процессоре GK107 выпускается GeForce GT 640. От GT 640 модель GTX 650 отличается только наличием памяти GDDR5 в количестве 1, 2, или 4 ГБ. Частота GPU у GeForce GTX 650 достигает 1110 МГц, память работает при эффективной частоте 1250 МГц.

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 Introducing The GeForce GTX 680 GPU 
 GeForce 600 Desktop GPUs 

Nvidia
Видеокарты NVIDIA
Микросхемы видеоконтроллеров